Очень жесткий циклон-шторм Оцхи () — активный тропический циклон, угрожавший Индии, и являвшийся наиболее интенсивным из проходивших через Аравийское море, начиная с Циклона Мег в 2015 году. 

Третий и самый сильный шторм Тропических циклонов на севере Индийского океана 2017 года, «Оцхи» возник 29 ноября, ориентировочно из района нестабильной погоды вблизи Шри-Ланки.

См. также 
 Циклон Бхола
 Тропический шторм Вамей
 Циклон Наргис

Примечания

Ссылка 
 https://ua.censor.net.ua/news/3037032/shtorm_na_shrilantsi_zabrav_jyttya_26_osib_sered_zagyblyh_ye_ukrayinets_dw 
 http://www.pravda.com.ua/news/2017/12/2/7164063/ 

2017 год в Азии
Декабрь 2017 года
Ноябрь 2017 года
Стихийные бедствия 2017 года
Тропические циклоны севера Индийского океана